Ik ben Nummer Vier (Engels: I Am Number Four), een sciencefictionboek
 I Am Number Four (film), een op dit boek gebaseerde film uit 2011